Эберг — фамилия:

 Эберг, Карлотта (1818—1856) — шведская поэтесса.
 Эберг, Лев Леонидович (1907—1982) — советский архитектор, автор известных архитектурных памятников в Ростове-на-Дону.
 Эберг, Леонид Фёдорович (1882—1954) — русский архитектор.
 Эберг, Правиц (1930—1995) — шведский футболист.
 Эберг, Ханна (род. 1995) — шведская биатлонистка.
 Эберг, Эльвира (род. 1999) — шведская биатлонистка.
 Эберг, Юнас (род. 1977) — разработчик свободного программного обеспечения.

См. также 
 Эбергард